bł. Józefa Maria z Benigánim (1625–1696) – hiszpańska augustianka
 bł. Józefa Naval Girbès (1820–1893) – hiszpańska tercjarka karmelitańska
 bł. Józefa Stenmanns (1852–1903) – współzałożycielka werbistek
 bł. Józefa od św. Jana Bożego Ruano García (1854–1936) – hiszpańska zakonnica, męczennica
 bł. Józefa Rajmunda Masia Ferragut (1897–1936) – hiszpańska augustianka bosa, męczennica
 bł. Józefa Monrabal (1901–1936) – hiszpańska zakonnica, męczennica

Zobacz też:
 Błogosławiona Józefina